Сандра Чеккіні і Патрісія Тарабіні були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Чеккіні, яка виступала в парі з Лаурою Гарроне.

Чеккіні та Гарроне програли у чвертьфіналі парі Virag Csurgo і Флора Перфетті.

Сільвія Фаріна і Андреа Темашварі виграли титул, перемігши у фіналі пару Александра Фусаї і Вілтруд Пробст з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Александра Фусаї /  Вілтруд Пробст (фінал)
 Сільвія Фаріна /  Андреа Темашварі (чемпіонки)
 Петра Шварц /  Катаріна Студенікова (півфінал)
 Сандра Чеккіні /  Лаура Гарроне (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1995 Styrian Open Doubles Draw

WTA Austrian Open
Тур WTA 1995